La palabra ka puede designar:

Abreviaturas 
ka, abreviatura de kilo año, o sea, un milenio.

Química 
[[Constante de disociación ácida|Ka]], constante de disociación ácida

 Letras 

 el nombre de la letra latina K.
 el nombre de la letra cirílica К.
 か o カ (ka), carácter silábico de la escritura japonesa.

 Mitología Ka, la "fuerza vital" en la mitología egipcia.

 Historia Ka, un faraón también llamado Horus Ka, del periodo protodinástico de Egipto, que reinó h. 3100 a. C.KÀ, espectáculo del Cirque du Soleil.

Ficción 

Ka, la "fuerza que rige a todos los seres vivos" en el universo de la La Torre Oscura creado por el escritor Stephen King.

Automovilismo 

Ford Ka, un modelo de coche de la empresa Ford, en 1996.